Il toponimo di Villamagna o Villa Magna (dal latino villa magna ovvero "villa grande") è utilizzato per diverse località italiane:

Villamagna: comune italiano della provincia di Chieti in Abruzzo;
Villamagna: frazione del comune di Bagno a Ripoli della provincia di Firenze, in Toscana
Villamagna: frazione del comune di Volterra della provincia di Pisa, in Toscana
Villamagna: località nel territorio del comune di Anagni della provincia di Frosinone, nel Lazio, con resti della villa romana nota come "Villa Magna" e del monastero di "San Pietro a Villamagna".
Villa Magna o Villa Maina: località presso Urbisaglia, della provincia di Macerata, nelle Marche che ha restituito resti di una villa romana.

Note